La bella preda (Ransom) –  film del 1928 diretto da George B. Seitz 
La bella preda (The Gal Who Took the West) –  film del 1949 diretto da Frederick de Cordova